

Chimica
 TaC – formula chimica del carburo di tantalio

Codici 
 TAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacloban (Filippine)
 tac – codice ISO 639-3 della lingua tarahumara bassa
 TAC – codice ISO 3166-2:PE della regione di Tacna (Perù)

Geografia
 Tác – comune della contea di Fejér (Ungheria)

Medicina
 Tomografia assiale computerizzata – chiamata nel linguaggio comune TAC.

Musica
 T.A.C. – gruppo musicale italiano industrial
 Tac...! – album di Franco Califano del 1977

Altri progetti